Juntament amb la resta de l'estat, les eleccions Municipals de Tarragona van ser el dia 26 de maig.

L'anterior alcalde, Josep Félix Ballesteros (PSC) va guanyar-les davant de la segona força, Pau Ricomà (ERC). Això sí, va ser una victòria amb minoria que va fer que hi hagués un canvi d'administració a la ciutat i va ser pacte entre Esquerra i Comuns.

Candidatures:

Resultats:

Referències 

Tarragona
Història de Tarragona